Die XI. Asienspiele wurden vom 21. September bis 7. Oktober 1990 in Peking (China) ausgetragen.

Es waren die ersten großen internationalen Spiele in der Volksrepublik China. Es nahmen 6122 Athleten aus 37 Ländern teil. 5 Sportarten debütierten: Softball, Sepak Takraw, Wushu, Kabaddi und Kanu.

Medaillenspiegel

Sportarten 

1990
Multisportveranstaltung 1990
Sportveranstaltung in Peking